Андрей Юрьевич Пашкин (род. 27 ноября 1956 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, тренер, мастер спорта СССР международного класса (1981), заслуженный тренер России (2015).

Карьера игрока 
А. Ю. Пашкин начал играть в хоккей с мячом в Красноярске в детской команде «Космос»-2 в 1965 году, с 1967 года — в детской команде «Металлурга» (Красноярск). С 1969 года начал тренироваться в школе «Енисея», 24 февраля 1974 года он впервые вышел в составе главной команды в матче против «Уральского трубника», отметившись забитым голом.

В составе клуба он 9 раз становился чемпионом СССР. В чемпионатах СССР за «Енисей» провел 346 матчей, 518 раз поражал ворота соперников. Столь высокий показатель позволил ему стать вторым снайпером «Енисея» за всю историю команды и шестым — в списке лучших бомбардиров чемпионатов СССР.

В 1988 году он стал первым хоккеистом из СССР, получившим возможность играть в зарубежных клубах. Пять сезонов он провел в Аллсвенскан (высшем на тот момент дивизионе чемпионата Швеции) в клубах «Венерсборг» и «Транос», четыре сезона в первом дивизионе шведского чемпионата в команде «Гриппен».

В сборной СССР в 1982—1985, 1987 годах. Серебряный призёр чемпионата мира 1983 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1987 года.

Тренерская карьера 

После окончания карьеры игрока в 2000—2003 годах работал тренером в «Гриппене», в котором в 1997—2000, 2001—2003 годах играл и его сын — Михаил Пашкин.

Главный тренер шведского «Блоссута» в 2003—2005 годах.

В 2005 году вернулся в Россию и возглавил на один сезон «Металлург» из Братска.

В 2006—2008 годах работал главным тренером шведского клуба «Але/Сурте».

С 2008 по октябрь 2013 года — старший тренер в «Енисее».

С ноября 2013 года по апрель 2015 года занимал должность главного тренера «Енисея».

В апреле 2016 года возглавил «Хаммарбю».

В апреле 2017 года подписал контракт с иркутской «Байкал-Энергией», но в середине сезона в декабре 2017 года покинул команду.

В апреле 2018 года назначен главным тренером «Гриппена».

В апреле 2021 года стал помощником Михаила Юрьева в тренерском штабе хабаровского «СКА-Нефтяника».

При его участии сборная России становилась чемпионом мира в 2013, 2014, 2018, 2019 годах, выиграла XX международный турнир на призы Правительства РФ в 2012 году, Турнир четырёх наций в 2017 году.

В 2013 году за многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии физической культуры и спорта награждён нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта».

Приказом Министра спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 36-нг Пашкину А.Ю. присвоено почётное спортивное звание «Заслуженный тренер России».

Достижения 
как игрок
 Чемпион СССР — 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1978
 Обладатель Кубка СССР — 1984
 Финалист Кубка СССР — 1985
 Обладатель Кубка России — 1997
 Обладатель Кубка европейских чемпионов — 1980, 1983, 1986, 1987
 Финалист Кубка европейских чемпионов — 1981, 1982, 1984, 1985
 Обладатель Кубка мира — 1982, 1984
 Финалист Кубка мира — 1983, 1985

 Серебряный призёр чемпионата мира — 1983
 Бронзовый призёр чемпионата мира — 1987
 Победитель Международного турнира на приз газеты «Советская Россия» — 1982, 1984
 Чемпион мира среди юниоров — 1974

 Включался в список 22 лучших игроков сезона — 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1987
 Лучший бомбардир чемпионата СССР — 1982
 Символическая сборная чемпионата мира — 1983
 Лучший бомбардир чемпионата мира — 1983
 Символическая сборная Кубка мира — 1979
 Занимает шестую позицию в списке бомбардиров чемпионата СССР (518 мячей)

как тренер
 Чемпион России — 2014, 2015

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК «Байкал-Энергия»
 Андрей Пашкин: «Хочу, чтобы моя тренерская карьера сложилась…»
 Андрей Пашкин: «Болельщики рвали на нас одежду»
 Бывший нападающий "Енисея" Андрей Пашкин: "Без хоккея я затосковал"

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Енисей»
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом